Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2016 vond plaats van maandag 17 tot en met zaterdag 22 oktober 2016 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de 21e editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2016. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 67.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, titelverdedigster Svetlana Koeznetsova uit Rusland, slaagde erin haar titel te pro­lon­geren. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Australische Darja Gavrilova in twee sets. Koeznetsova wist voor de tweede keer het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de tweede van 2016. Zij won US$ 141.700 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Darja Kasatkina en Jelena Vesnina hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Kasatkina speelde samen met Darja Gavrilova – zij bereikten de finale. Vesnina en Jekaterina Makarova waren het eerste reekshoofd – in de eerste ronde werden zij uitgeschakeld door Gavrilova/Kasatkina.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká won het toernooi. In de op vrijdag 21 oktober gespeelde finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Darja Gavrilova en Darja Kasatkina in de match-tiebreak. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. Hlaváčková had daarnaast al zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Hradecká acht.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2016
Moskou